Golosalvo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Golosalvo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Golosalvo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar